Статья представляет собой список национальных парков Венгрии:

В число главных охраняемых природных достопримечательностей Венгрии входят десять национальных парков и 35 природоохранных зон. Два из десяти национальных парков страны — Хортобадь и Аггтелек включены также в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Национальные парки

Примечания 

 
Венгрия, национальные парки
Национальные парки